

Prénom 
Birgit est un prénom féminin germanique, en particulier en allemand, dérivé soit du prénom masculin Birger, soit du prénom Brigitte.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir toutes les pages commençant par Birgit, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Birgit.

Autres 
 Le birgit (également connu sous le nom de bergit, birgid, berguid), une langue afro-asiatique parlée dans le sud-est du Tchad ;
 (960) Birgit, un astéroïde de la ceinture principale.